Резчиков — фамилия; имеет женскую форму Резчикова.
 Резчиков, Александр Фёдорович (род. 1939) — специалист в области моделирования и оптимизации производственных структур прецизионного машиностроения.
 Резчиков, Владимир Иванович (1928—2011) — советский и российский художник-баталист, график, иллюстратор книг, заслуженный художник Российской Федерации.
 Резчикова, Анна Егоровна (более известна под фамилией Серебрякова; 1857 — конец 1920-х) — общественный деятель, близкий к социал-демократам, агент Департамента полиции.